Deimachos () ist in der griechischen Mythologie:

 Deimachos (Sohn des Neleus), von Herakles getötet
 Deimachos (Vater der Enarete), Schwiegervater des Aiolos
 Deimachos (Thessaler), seine Söhne begleiten Herakles auf dem Zug gegen die Amazonen
 Deimachos (Sohn des Eleon), begleitet Herakles auf dem Zug nach Troja

Siehe auch:
 Daimachos